Oratorio di Santa Maria delle Grazie ad Alanno
 Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Castelfiorentino
 Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Castiglione della Pescaia
 Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Firenze
 Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Palermo
 Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Sommascona
 Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Vetulonia
 Oratorio di Santa Maria delle Grazie a Campore a Marliana

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie